Der Name Mount Rainier bezeichnet
 einen Vulkan im US-Bundesstaat Washington, siehe Mount Rainier
 eine Erweiterung des Universal Disk Format, siehe Mount Rainier (Technik)
 eine Stadt im US-Bundesstaat Maryland, siehe Mount Rainier (Maryland)
 einen Markennamen für Kaffee-Fertiggetränke in Japan, siehe Mt. Rainier (Getränk)